Appaarsuit bezeichnet:
 Appaarsuit (Insel, Qaanaaq) (Hakluyt Ø), Insel im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Appaarsuit (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Appaarsuit (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland